DIN, Din ali din je lahko:

 Rašid al-Din, perzijski zdravnik, pisatelj in zgodovinar
 ljudska okrajšava za dinar na območju nekdanje Jugoslavije
 DIN, tričrkovna kratica za Nemški inštitut za standardizacijo (Deutsches Institut für Normung) in njegove standarde, npr.
 DIN konektor
 DIN 1333, standard za zaokrožanje decimalk
 DIN 476, predhodnik standarda ISO 216 za velikost papirja

Kratice